Ха́ббард () — английская фамилия и топоним. Является вариантом фамилий Хобарт, Хаббарт, Хьюбберт, Хьюберт (Hobart, Hubbart, Hubbert, Hubert, соответственно), все они происходят из старогерманских вариантов Hugibert и Hubert. Хаббард иногда встречается как результат неправильной транскрипции фамилии Habbard (Хэ́ббард) на русский.

Фамилия 

Лафайет

Г 
 Хаббард, Гардинер Грин (1822—1897) — адвокат и филантроп, идейный вдохновитель и первый президент Национального Географического общества США.
 Хаббард, Гленн (род. 1958) — американский экономист, педагог.

Д 
 Хаббард, Дехарт (1903—1976) — американский легкоатлет (прыжок в длину, тройной прыжок).
  (1918—2011) — американский дипломат.
 Хаббард, Джон (1931—1980) — английский физик-теоретик в области физики твёрдого тела, магнетизма, физики плазмы, задач многих тел, проблем управляемого термоядерного синтеза.
 Хаббард, Джонни (1930—2018) — южноафриканский футболист.
 Хаббард, Джордан (род. 1963) — один из соучредителей проекта «FreeBSD».
 Хаббард, Дэн — директор по безопасности и технологическим разработкам компании «Websense Security Labs».

К 
 Хаббард, Квентин (1954—1976) — сын создателя саентологии Рона Хаббарда и его третьей жены Мэри Сью Хаббард.

Л 
 Хаббард, Лафайет Рональд (Л. Рон. Хаббард) (1911—1986) — американский писатель-фантаст, создатель саентологии и дианетики.
 Хаббард, Лорел (род. 1978) — новозеландская тяжелоатлетка. Первая трансгендерная женщина, принявшая участие в Олимпийский играх.
  (1836—1913) — американский политик и военный, 9-й губернатор Миннесоты.

М 
 Хаббард, Мэри Сью (1931—2002) — третья жена Лафайета Рональда Хаббарда.

Р 
 Хаббард, Ричард (1832—1901) — американский политик, 16-й губернатор Техаса.
 Хаббард, Рут — аспирантка Джорджа Уолда, участвовала в проведении опытов по синтезу родопсина.

С 
 Хаббард, Скотт — директор марсианской программы НАСА, директор центра имени Эймса.
 Хэббард, Стэнли — председатель и главный управляющий «Habbard Broadcasting, Inc».

Т 
 Хаббард, Теодора (1887—1935) — американская библиотекарь.
 Хаббард, Тим — руководитель группы анализа генома человека.

У 
 Хаббард, Уильям Лайнз (1867—1951) — американский музыкальный критик.

Ф 
 Хаббард, Фил (род. 1956) ― американский бывший профессиональный баскетболист, ныне тренер.
 Хаббард, Фредди (1938—2008) — американский джазмен-трубач.
 Хаббард, Фрэнк — американский юморист и карикатурист.

Ч 
 Хаббард, Чарльз (1849—1923) — американский стрелок из лука, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Хаббард, Чарльз Эдвард (1900—1980) — британский ботаник.
 Хаббард, Чуба (род. 1999) — игрок в американский футбол.

Э 
 Хаббард, Эдвард — нейробиолог.
 Хаббард, Эдди (Eddie Hubbard) — пилот начала XX века, совершивший в 1919 году первую в истории перевозку международной авиапочты.
 Хаббард, Элизабет (род. 1933) — американская актриса, наиболее известная по ролям во множестве дневных мыльных опер.
 Хаббард, Элберт Грин — американский писатель, издатель и редактор.
 Хаббард, Эрика (род. 1979) — американская актриса и продюсер.

Топоним 
 Хаббард — город в штате Орегон, США.
 Хаббард — город в штате Айова, США.
 Хаббард — город в штате Огайо, США.
 Хаббард — город в штате Техас, США.
 Хаббард — округ в штате Миннесота, США.
 Хаббард — тауншип в округе Полк, штат Миннесота, США.
 Хаббард — тауншип в округе Хаббард, штат Миннесота, США.
 Хаббард — один из крупнейших долинных ледников в Северной Америке.

См. также 

 Хеббар
 Хебб

Примечания